Buenahora ist der Familienname folgender Personen:

 Bárbara Buenahora (* 1977), argentinische Triathletin
 Hernán Buenahora (* 1967), kolumbianischer Radrennfahrer
 Jorge Buenahora (* 1950), uruguayischer Ruderer